Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1992 si disputò dal 19 marzo al 6 aprile 1992. Si trattò della 54ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Duke Blue Devils allenati da Mike Krzyzewski, al loro secondo successo consecutivo. Bobby Hurley venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

West Region

Southeast Region

Midwest Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Mike Krzyzewski
Vice-allenatori: Tommy Amaker, Jay Bilas, Mike Brey

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1992
Campionato di pallacanestro NCAA Division I